28-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 15 по 21 августа 2009 года в Боготе (Колумбия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 27-й раз в своей истории и в 22-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 15 августа: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:21, 25:18, 25:19); Колумбия — Чили 3:0 (25:23, 25:21, 25:18); Аргентина — Перу 3:0 (25:14, 25:20, 25:16).
 16 августа: Венесуэла — Колумбия 3:0 (25:23, 27:25, 25:19); Бразилия — Перу 3:0 (25:15, 25:14, 25:10); Аргентина — Уругвай 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).
 17 августа: Аргентина — Колумбия 3:0 (25:22, 25:22, 26:24); Бразилия — Уругвай 3:0 (25:17, 25:19, 25:15); Венесуэла — Чили 3:0 (25:9, 25:19, 25:19).
 18 августа: Бразилия — Колумбия 3:0 (25:23, 25:21, 25:19); Аргентина — Чили 3:0 (25:18, 25:23, 25:13); Перу — Уругвай 3:2 (25:19, 21:25, 25:19, 26:28, 15:12).
 19 августа: Аргентина — Венесуэла 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 27:25); Бразилия — Чили 3:0 (25:8, 25:22, 25:22); Колумбия — Перу 3:0 (25:18, 25:20, 25:15).
 20 августа: Колумбия — Уругвай 3:0 (25:16, 25:20, 25:14); Бразилия — Венесуэла 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:22); Чили — Перу 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).
 21 августа: Венесуэла — Перу 3:0 (25:16, 25:17, 25:13); Чили — Уругвай 3:0 (25:18, 25:20, 25:16); Бразилия — Аргентина 3:1 (28:30, 25:17, 25:19, 25:15).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Марлон, Леандро Висотто, Жиба (Жилберто Годой), Мурило Эндрес, Лукас Сааткамп, Сидан, Сержио Сантус, Рафаэл, Эдер, Тьяго, Жорже Пауло Браво, Жорже Пауло Таварес. Тренер — Бернардо Резенде.

  Аргентина: Габриэль Арройо, Хавьер Филарди, Мартин Бланко, Лукас Окампо, Густаво Шолтис, Густаво Порпоратто, Демиан Гонсалес, Родриго Кирога, Федерико Перейра, Гильермо Гарсия, Лучано Де Чекко, Алексис Гонсалес.

  Венесуэла: Луис Диас, Эндервин Эррера, Карлос Техеда, Хуан Карлос Бланко, Рональд Мендес, Фредди Седехо, …

Индивидуальные призы 
 MVP:  Мурило Эндрес
 Лучший нападающий:  Жиба
 Лучший блокирующий:  Луис Диас
 Лучший на подаче:  Хулиан Чури
 Лучший в защите:  Алексис Гонсалес
 Лучший связующий:  Лучано Де Чекко
 Лучший на приёме:  Эндервин Эррера
 Лучший либеро:  Сержио Сантус

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
2009 год в волейболе